Musikaliska sällskapet kan syfta på:

 Musikaliska sällskapet – en blandad kör grundad i Stockholm 1907
 Musikaliska sällskapet i Helsingfors – ett tidigare finländskt musiksällskap grundat 1827
 Musikaliska sällskapet i Norrköping
 Musikaliska sällskapet i Visby
 Musikaliska sällskapet i Åbo – en förening grundad 1790